Džin – natprirodno biće u islamu
 Džin (piće) – alkoholno piće